Taglicht ist der Familienname folgender Personen:
 Edith Taglicht Schmidt (1900–1989), deutsch-US-amerikanische Psychologin
 Gisela Taglicht (1898–1981), österreichisch-neuseeländische rhythmische Tänzerin und Gymnastiklehrerin 
 Israel Taglicht (1862–1943), österreichischer Rabbiner

Taglicht bezeichnet außerdem:
 Tagfahrlicht im Straßenverkehr

Siehe auch:
 Tageslicht